Серге́й Серге́евич Ильи́н (29 апреля 1994, Новосибирск) — российский хоккеист, защитник.

Карьера 
Воспитанник новосибирской «Сибири». С 2011 по 2015 год выступал в МХЛ за молодёжную команду «Сибирские Снайперы». В КХЛ дебютировал 28 декабря 2014 года в матче против «Адмирала». Всего в сезоне 2014/15 принял участие в 6 матчах в составе «Сибири». В начале сезона 2015/16 перешёл в «Адмирал» в результате обмена, однако сыграв всего один матч, остаток сезона провёл в красноярском «Соколе». Следующий сезон вновь начал в «Адмирале», параллельно выступая за «Сахалин» в Азиатской хоккейной лиге. В 2018 году перешёл в «Южный Урал».

С 2019 года выступает за клуб «Хумо» из Ташкента.

Личная жизнь 
11 февраля 2018 года в катастрофе самолёта Ан-148 в Подмосковье потерял свою девушку Дарью Толмасову.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты России
Игроки ХК «Сибирские снайперы»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Сахалин»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Хумо»